Евровизия 1971 е 16-ото издание на песенния конкурс.

История 
Провежда се на 3 април в Геъти тиътър, Дъблин, Република Ирландия.

След като на предишното издание пет държави решават да се оттеглят, недоволни от системата на гласуване, организаторите въвеждат промени, които да удовлетворят всички. Петте държави се завръщат, а към тях се присъединява Малта, която дебютира, с което участващите държави стават вече 18. Това е един от редките случаи, когато малтийски изпълнител се представя на „Евровизия“ с песен на малтийски език. В по-нататъшните издания на фестивала Малта ще изпраща само изпълнения на втория си официален език – английския, възползвайки се от правилата, които позволяват това. Също това е и първото телевизионно предаване, излъчвано в цяла Европа, в което звучи ирландски език. Макар и официален в Република Ирландия, с времето той се говори от все по-малко хора.

При откриването на конкурса водещата Бернадет Ни Халхур отправя приветствие на ирландски, английски и френски. За първи път общият брой зрители на „Евровизия“ надхвърля 250 милиона. Това е първото цветно предаване за чужбина, осъществено от ирландската телевизия. За първи път конкурсът е откупен за излъчване от канали в САЩ, Исландия и Хонконг, където е показан на запис пет дни по-късно. Също за първи път побеждава Монако, представяно от френската певица Северин с „Un banc, un arbre, une rue“. Самата Ирландия заема едва 11-о място със 79 точки.

Завръщане 
Катя Ебщайн от Германия, която е трета на Евровизия 1970, участва за втори път и се класира отново трета. На фестивала се появява повторно и Жак Реймонд от Белгия (10-о място на Евровизия 1963), а сега журито го нарежда 14-и.

Промяна в правилата 
За да няма недоволни държави, Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) прави кардинални промени в правилата. Най-напред решава да се върне към основите на конкурса, когато журитата са се намирали в залата при изпълнителите. Очаква се така да се постигне по-голяма откритост при оценяването на песните. Увеличава се и броят точки, които се присъждат. Така се цели да не остане песен с нито един бал. От всяка страна трябва да се изпратят по двама оценяващи – един до и един над 25 години. Журитата от различните държави стоят едно до друго, а присъждането на точките се излъчва пряко. Системата сработва – след края на фестивала вече няма протестиращи и бойкотиращи страни. Втората промяна се отнася до изпълненията – разрешено е на сцената да присъстват до 6 души. Това правило продължава да е в сила и в наши дни. Третата се отнася до популяризирането на участващите песни – всяка телевизия е задължена да излъчи в ефира си видеоклипове на изпълненията в месеца преди провеждането на фестивала. Това е още едно правило, което е в сила и днес.

Политически страсти 
„Евровизия 1971“ съвпада с изключително напрегнатата ситуация в Северна Ирландия по това време. А провеждането му в Република Ирландия поставя Би Би Си в особено деликатната ситуация да избира изпълнител, който да не е имал обществени изяви, свързани с конфликта, за да не дразни по никакъв начин домакините. Британската телевизия се спира на Клода Роджърс – жителка на Северна Ирландия, която е популярна както във Великобритания, така и в Република Ирландия. Певицата признава по-късно пред медиите, че в дните преди конкурса е получила няколко заплахи за живота си от активисти на сепаратистите от ИРА, заради съгласието си да пее за Великобритания.

Резултати

Гласуване

10 точки 
Държави, получили 10 точки:

Галерия

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv

Източници 

1971
Музикални фестивали в Ирландия
История на Дъблин
Музика в Дъблин
1971 година